Schatzsuche steht für:
 Schatzsuche, gezielte Suche nach Schätzen
 Schatzsuche (Spiel), Mannschaftsspiel, meist als Geländespiel oder Schnitzeljagd

 Titel von Kinder- und Jugendbüchern und Inhalt von Romanen und Thrillern
 Die Schatzinsel – Kinderbuch-Klassiker (1883) von Robert Louis Stevenson
 Der Schatz im Silbersee (1890) – von Karl May
 Das Geheimnis der „Einhorn“ (1942) und Der Schatz Rackhams des Roten (1943) – mit Tim und Struppi von Hergé

Siehe auch:
 Schatz
 Sondengänger#Schatzsuche
 Geocaching